Хамагути — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хамагути, Ёсихиро (1926—2011) — японский пловец, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) в эстафете 4×200 м вольным стилем.
 Хамагути, Кёко (род. 1978) — японская спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка Азии и Азиатских игр, многократная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр.
 Хамагути, Павел Суэо (1948—2020) — католический прелат, епископ Оиты с 25 марта 2011 года.
 Хамагути, Рюсукэ (род. 1978) — японский кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Осати Хамагути — (1870—1931) — ​​японский политический и государственный деятель, премьер-министр Японии в 1929—1931 годах.